Grand Prix Itálie 1982 (oficiálně LIII Gran Premio d'Italia) se jela na okruhu Autodromo Nazionale Monza v Monze v Itálii dne 12. září 1982. Závod byl patnáctým v pořadí v sezóně 1982 šampionátu Formule 1.

Závod

Průběžné pořadí po závodě 
Pohár jezdců

Pohár konstruktérů

Odkazy

Reference 

Formule 1 v roce 1982
Grand Prix Itálie
Sport v Itálii v roce 1982